Die Abkürzung ZIS steht für:
 ZIS () Sawod imeni Stalina (Stalinwerk), ein sowjetischer Autohersteller, in den 1950er Jahren umbenannt in Sawod imeni Lichatschowa
 Zeitschriften Informations Service
 Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik
 Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze in Deutschland
 Zentralinstitut für Schweißtechnik der DDR in Halle (Saale)
 Zentrum für Interdisziplinäre Sprachforschung der Universität Göttingen
 Zentrum für Internationale Studien der TU Dresden
 ZIS Stiftung für Studienreisen, entstanden aus dem Trägerverein "ZIS – Zusammenarbeit Internationale Studienreisenstipendien"
 Zollinformationssystem
 Zusammenstellung sozialwissenschaftlicher Items und Skalen, Open Access-Repositorium für sozial- und verhaltenswissenschaftliche Messinstrumente

ZiS ist die Abkürzung für
 Zukunft im Stadtteil, Förderprogramm in Brandenburg

 
ZIS